El término Give Me Everything puede referirse a:

«Give Me Everything», canción de Pitbull con Ne-Yo, Afrojack y Nayer.
«Give Me Everything», canción de Magazine.